HMS Charlotta kan syfta på:

 – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1702
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1752